|-
| (112701) 2002 PX105||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112702) 2002 PJ106||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112703) 2002 PS106||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112704) 2002 PZ106||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112705) 2002 PX107||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112706) 2002 PM108||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112707) 2002 PD109||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112708) 2002 PG109||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112709) 2002 PW109||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112710) 2002 PS110||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112711) 2002 PT110||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112712) 2002 PO111||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112713) 2002 PU111||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112714) 2002 PX111||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112715) 2002 PW113||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112716) 2002 PN115||||12 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112717) 2002 PX115||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112718) 2002 PK116||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112719) 2002 PO116||||14 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112720) 2002 PY116||||14 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112721) 2002 PA118||||13 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112722) 2002 PB118||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112723) 2002 PC119||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112724) 2002 PE119||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112725) 2002 PO119||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112726) 2002 PN120||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112727) 2002 PY120||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112728) 2002 PQ121||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112729) 2002 PP122||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112730) 2002 PU124||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112731) 2002 PW125||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112732) 2002 PH126||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112733) 2002 PP126||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112734) 2002 PX126||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112735) 2002 PM127||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112736) 2002 PX127||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112737) 2002 PE128||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112738) 2002 PK128||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112739) 2002 PX128||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112740) 2002 PA129||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112741) 2002 PK129||||15 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112742) 2002 PM130||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112743) 2002 PR130||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112744) 2002 PG132||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112745) 2002 PK132||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112746) 2002 PR132||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112747) 2002 PU132||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112748) 2002 PV132||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112749) 2002 PV133||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112750) 2002 PV134||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112751) 2002 PW134||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112752) 2002 PA135||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112753) 2002 PC135||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112754) 2002 PD135||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112755) 2002 PV135||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112756) 2002 PB136||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112757) 2002 PF136||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112758) 2002 PN136||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112759) 2002 PX137||||15 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112760) 2002 PD140||||13 серпня 2002||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (112761) 2002 PF140||||14 серпня 2002||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (112762) 2002 PN140||||15 серпня 2002||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (112763) 2002 PE141||||1 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112764) 2002 PA154||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112765) 2002 PR155||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112766) 2002 PJ156||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112767) 2002 PO156||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112768) 2002 PS156||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112769) 2002 PU156||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112770) 2002 PK157||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112771) 2002 PU157||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112772) 2002 PZ157||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112773) 2002 PD158||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112774) 2002 PQ158||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112775) 2002 PR158||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112776) 2002 PA159||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112777) 2002 PD159||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112778) 2002 PJ159||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112779) 2002 PK160||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112780) 2002 PO160||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112781) 2002 PR160||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112782) 2002 PU160||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112783) 2002 PC161||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112784) 2002 PD161||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112785) 2002 PK161||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112786) 2002 PM161||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112787) 2002 PH162||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112788) 2002 PC163||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112789) 2002 PR163||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112790) 2002 PC164||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112791) 2002 PE164||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112792) 2002 PF164||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112793) 2002 PH164||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112794) 2002 PV164||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112795) 2002 PC165||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (112796) 2002 PE165||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 112797 Ґрантджуді (Grantjudy)||||9 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||Ендрю Лов
|-
| 112798 Келіндсей (Kelindsey)||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Ендрю Лов
|-
| (112799) 2002 PS165||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Ендрю Лов
|-
| (112800) 2002 PD168||||11 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

112700